Юлиус Корнет (; 1793—1860) — австрийский оперный певец и композитор. Основной его труд — «Опера в Германии и театр нового времени» (.

Биография 
Юлиус Корнет в детстве пел в церковном хоре. Позже, вопреки воле отца, который желал видеть сына священнослужителем, стал изучать в Вене юридические науки. Параллельно учёбе он брал уроки пения у Антонио Сальери и позже дебютировал в Италии.

После возвращения в Австрию Юлиус пел в опере города Граца, затем в оперных театрах Брауншвейга и Гамбурга. В 1841 году Корнет был назначен вице-директором городского театра Гамбурга и занимал эту должность в течение одного года, потом руководил венским Кернтнертор-театром. Последним местом его работы был Виктория-театр (Victoria-Theaters) в Берлине.

Оперные партии 
 Мазаньелло — Немая из Портичи (La muette de Portici), композитор Даниэль Франсуа Эспри Обер
 Джордж Браун — Белая дама (La Dame blanche), композитор Франсуа Адриен Буальдьё
 Маурер — Маурер и Шлоссер (Maurer und Schlosser), композитор Даниэль Франсуа Эспри Обер
 Фра Дьяволо — Фра Дьяволо (Fra Diavolo), композитор Даниэль Франсуа Эспри Обер
 Бельмонт — Похищение из сераля (Die Entführung aus dem Serail), композитор Вольфганг Амадей Моцарт
 Цампа — Цампа, или Мраморная невеста (Zampa ou la fiancée de marbre), Фердинанд Гарольд

Произведения 
 «Опера в Германии и театр нового времени» (; Гамбург, 1849)

Ссылки 
 Корнет, Юлиус // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.) — СПб., 1890—1907.
  Cornet, Julius. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957, S. 155.
 Joseph Kürschner: Julius Cornet. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 500 f.
 Eduard Widmoser: Südtirol von A-Z. Südtirol-Verlag, Innsbruck 1982, ISBN 3-87803-005-3 (hier speziell Bd. 1, S. 270)

Певцы и певицы Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1793 году
Умершие в 1860 году
Академические музыканты Германии
Музыковеды Германии